Dumbrăveni, ville du județ de Sibiu,
 Dumbrăveni, commune du județ de Constanța,
 Dumbrăveni, commune du județ de Suceava,
 Dumbrăveni, une commune du județ de Vrancea
 Dumbrăveni, un village de Ciceu-Giurgești, județ de Bistrița-Năsăud
 Dumbrăveni, un village de Crasna, județ de Gorj,
 Dumbrăveni, un village de Balotești, județ d'Ilfov,
 Dumbrăveni, un village de Râșca, județ de Suceava,
 Dumbrăveni, un village de Gârceni, județ de Vaslui.

 Dumbrăveni, un village de , raion de Soroca.

Voir aussi